Krivaja est un toponyme qui peut désigner :

Localités 

Krivaja, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Krivaja, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;
Krivaja, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Krivaja, une localité située dans la municipalité de Berek, comitat de Bjelovar-Bilogora ;

Krivaja, un village situé dans la province autonome de Voïvodine ; il fait partie de la municipalité de Bačka Topola dans le district de Bačka septentrionale ; 
Krivaja, un village situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Krivaja, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
Krivaja, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.

Cours d'eau 
la Krivaja, une rivière qui coule entièrement en Bosnie-Herzégovine ;
la Krivaja, une rivière qui coule dans la province autonome de Voïvodine, en Serbie.